Saint-Robert (avec un tiret) peut faire référence à :

Lieux 

 Saint-Robert, municipalité de paroisse canadienne du Québec
 Saint-Robert, commune française de la Corrèze
 Saint-Robert, ancienne commune française de l'Isère, aujourd'hui rattachée à Saint-Égrève
 Saint-Robert, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Robert-Bellarmin, municipalité canadienne du Québec
 St. Robert, une ville du comté de Pulaski, dans le Missouri, aux États-Unis.

Édifices 
 Église de Saint-Robert, à Coppet, commune vaudoise proche de Genève et Nyon.

Patronyme 

 Philippe de Saint Robert, écrivain français. 
Patronyme français